Sirti S.p.A., una società italiana nel settore delle telecomunicazioni
Le Sirti, vale a dire i due grandi golfi del Nordafrica: Grande Sirte e Piccola Sirte